T6 (Tanzania), een hoofdweg in Tanzania
 T6 (Zambia), een hoofdweg in Zambia